La Serie A di hockey su ghiaccio 2010-2011, 77º campionato italiano della massima serie, è stata organizzata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e dalla Lega Italiana Hockey Ghiaccio.

La stagione si è conclusa con l'Asiago Hockey vincitore del suo terzo scudetto.

Squadre
Al campionato si sono iscritte le nove squadre della stagione precedente. Nel corso dell'estate avevano provato ad accedere alla massima serie anche i Broncos Vipiteno,, ma la loro richiesta, sebbene la squadra avesse ceduto il posto in A nella stagione precedente al Valpellice, è stata respinta dapprima dalla Federazione, e poi dall'Alta Corte di giustizia sportiva del CONI.

Formula
La formula adottata è la medesima della stagione precedente: un doppio girone di andata e ritorno, seguito da un girone di sola andata, con lo stesso calendario del primo girone. Le giornate saranno dunque 45. Vengono assegnati 3 punti per la vittoria nei tempi regolamentari, 2 per la vittoria nel supplementare o ai rigori, 1 per la sconfitta nel supplementare o ai rigori.

Le prime otto classificate al termine dei gironi accedono ai play-off, che si disputeranno al meglio delle 7 gare con accoppiamento 1/8, 2/7, 3/6, 4/5.

Stagione regolare

Primo girone
23 settembre 2010 - 13 novembre 2010

Legenda: dts = dopo i tempi supplementari; dr = dopo i tiri di rigore

Secondo girone
18 novembre 2010 - 8 gennaio 2011

Legenda: dts = dopo i tempi supplementari; dr = dopo i tiri di rigore

Terzo girone
13 gennaio 2011 - 15 febbraio 2011

Legenda: dts = dopo i tempi supplementari; dr = dopo i tiri di rigore

Classifica

Legenda:
      Ammesse ai Playoff

Note:
Tre punti a vittoria, due punti a vittoria dopo overtime o rigori, un punto a sconfitta dopo overtime o rigori, zero a sconfitta.

Playoff

†: partita terminata ai tempi supplementari; ‡: partita terminata ai tiri di rigore

Quarti di finale

Val Pusteria - Alleghe

Asiago - Val di Fassa

Bolzano - Pontebba

Renon - Valpellice

Semifinali

Val Pusteria - Valpellice

Asiago - Bolzano

Finale

Val Pusteria - Asiago

Statistiche

Stagione regolare

Classifica marcatori 
Aggiornata al 15 febbraio 2011.

Classifica portieri 
Aggiornata al 15 febbraio 2011.

Play Off

Classifica marcatori 
Aggiornata al 2 aprile 2011.

Classifica portieri 
Aggiornata al 2 aprile 2011.

Verdetti
 Campione d'Italia:  Asiago Hockey (3º titolo)

 Qualificata per la Continental Cup 2011-2012: Asiago Hockey.

Note

Voci correlate
Serie A2 di hockey su ghiaccio 2010-2011

Collegamenti esterni 

2011
Hockey su ghiaccio nel 2010
Hockey su ghiaccio nel 2011